

Октябрь 
 1 октября — Абдуллах ибн аз-Зубайр — один из известных сподвижников пророка Мухаммеда, политический деятель Аравии VII века, претендент на пост халифа.

Ноябрь 
 Асма бинт Абу Бакр — сподвижница исламского пророка Мухаммеда, дочь первого халифа Абу Бакра ас-Сиддика.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Фудайк — вождь надждитов после убийства Наджды ибн Амира из племени Бану Кайс ибн Саалаба.
 Наджда ибн Амир аль-Ханафи — основатель и эпоним хариджитской секты надждитов.
 Пасхалий — антипапа.
 Свефхард — король Кента (688—692).
 Элвин Линдсейский — святой епископ Линдсейский.

0692
Умершие в 692 году